Bataille de Stockach peut désigner :
 Bataille de Stockach (1799) ;
 Bataille de Stockach (1800).